De eerste etappe van de Ronde van Spanje 2017 werd gereden op 19 augustus 2017 van Nîmes naar Nîmes. De etappe was een ploegentijdrit van 14 kilometer lang.

Uitslag

Klassementen 

 1
Wielerwedstrijd in Frankrijk
Sport in Nîmes